François-Xavier Cloutier est le nom porté par :
 François-Xavier Cloutier (1848-1934), évêque québécois ;
 François-Xavier Cloutier (1852-1939), prêtre québécois.